Наглядач — службовець, що займається наглядом, спостереженням за ким-, чим-небудь.
 Наглядач (фільм) — кінофільм США, 1991.